Willem V (Landshut, 29 september 1548 - Schleißheim, 7 februari 1626), bijg. de Vrome, was de oudste (overlevende) zoon van hertog Albrecht V van Beieren en Anna van Oostenrijk.

Hij volgde zijn vader in 1579 op als hertog van Beieren. In 1583 nam hij met succes deel aan de Keur-Keulse oorlog, nadat de aartsbisschop van Keulen was toegetreden tot het protestantisme. Tot 1761 zouden de Wittelbachers de keurvorst en aartsbisschop van Keulen aanduiden. Willem V ontvluchtte de regeringsverantwoordelijkheid meer en meer voor de ascese en werd een groot bevorderaar van de kunsten. Hij gaf de start voor de Sint-Michaëlkerk in München in 1583. Hij  liet ook de Residentie van München uitbreiden.

Eind 1597 deed hij troonsafstand ten voordele van zijn zoon Maximiliaan.

Willem was in 1568 getrouwd met Renata van Lotharingen, en werd vader van:
 Christoffel (1570-1570)
 Christina (1571-1580)
 Maximiliaan I van Beieren (1573-1651)
 Maria Anna (1574-1616), die huwde met keizer Ferdinand II
 Filips Willem (1576-1598), kardinaaldiaken en vorstbisschop van Regensburg
 Ferdinand van Beieren (1577-1650), keurvorst van Keulen, vorst-bisschop van Luik, Münster, Hildesheim en Paderborn
 Eleonora Magdalena (1578-1579)
 Karel (1580-1587)
 Albrecht VI van Beieren (1584-1666), hertog van Beieren-Leuchtenberg, rijksgraaf van Haag, regent van Beieren
 Magdalena (1587-1628), die huwde met paltsgraaf Wolfgang Willem van Palts-Neuburg.

Voorouders

Referenties

Hertog van Beieren
Huis Beieren-München
Huis Wittelsbach
Beieren, W